Милош Кандић (Београд, 28. децембар 1923 — Београд, 28. децембар 1996) био је српски глумац. Умро је на свој 73. рођендан.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1958. || Црни бисери || Црни
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1960. || Кота 905 || Карташ
|-
| 1961. || Узаврели град || Мали
|-
| 1962. || Козара || Четник
|-
| 1963. || Двоструки обруч || Жути
|-
| 1964. || Народни посланик || Говорник из народа
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут || Милош, четник
|-
| 1966. || Глинени голуб || Агент ухода 
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || 
|-
| 1967. || Празник || сељак
|-
| 1967. || Соледад || 
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Стеван, гастарбајтер који чека воз
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш || 
|-
| 1968. || Опатица и комесар || 
|-
| 1968. || Flammes sur l'Adriatique || 
|-
| 1969. || Хороскоп || Марко Краљ
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Партизан
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1970. || Бурдуш || Мића
|-
| 1971. || Овчар || Чобан
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Ђуро
|-
| 1971. || Дан дужи од године || Рамо
|-
| 1972. || Просјаци и синови || Дон Павао
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма || 
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || Бориша
|-
| 1973. || Со || Водник
|-
| 1973. || Сутјеска || Хусо
|-
| 1973. || Опасни сусрети || 
|-
| 1974. || Капелски кресови || Прсан
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Доктор Младен || Прља
|-
| 1977. || Хајка || Четник
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Матори
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || Неђа Пантић
|-
| 1978. || Љубав и бијес || 
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Ристић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Хајдук || Кобац
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || Радник у штампарији
|-
| 1980. || Позоришна веза || Железничар Љубомир Делић „Дрвце“
|-
| 1980. || Јеленко || Мијат
|-
| 1981. || Краљевски воз || Железничар Митровић
|-
| 1981. || Доротеј || 
|-
| 1981. || Последњи чин || Четник Луне
|-
| 1981. || Берлин капут || човек у кафани
|-
| 1981. || Светозар Марковић || 
|-
| 1982. || Шпанац || 
|-
| 1982. || Прогон || Коњокрадица
|-
| 1983. || Дани Авној—а (ТВ мини серија)||
|-
| 1983. || Још овај пут || Аутомеханичар, Максов друг
|-
| 1983. || Маховина на асфалту || поштар
|-
| 1983. || Карађорђева смрт || 
|-
| 1984. || Проклета авлија || Човек са фењером
|-
| 1984. || Варљиво лето '68 || Конферансије
|-
| 1984. || Варљиво лето ’68 (ТВ серија) || Конферансије
|-
| 1984. || Крај рата || Вијук
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) || 
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона || 
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || Железничар
|-
| 1987. || На путу за Катангу || Стевић
|-
| 1987-1988. || Вук Караџић || Вујица Вулићевић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те ▲
|-
| 1991. || Српкиња || Радник у пошти
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1923.
Умрли 1996.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци